

Toponyme 

, village en Kuhdasht-e Shomali Rural.
, village du Dustan Rural District.

Patronyme 
Guillaume Dustan, écrivain français.
, joueur de baseball.

Homonymie
Homonymie de patronyme